Фриборн има више значења:
 Округ Фриборн (Минесота)
 Фриборн (Минесота)